Украи́нцы в Белгородской области () — одна из крупнейших национальных общин, которая сформировалась исторически и внесла значительный вклад в освоение и развитие данного региона.

Исторически являются коренным (автохтонным) населением этого региона, в процессе колонизации и освоения Слободской Украины (территорий современных Белгородской, Курской и Воронежской областей).

Этот приграничный край активно заселялся в XVI—XVIII веках. Оседая здесь вблизи крепостей Белгородской засечной черты, преграждавшей крымским татарам дорогу в Русское государство, переселенцы брали на себя сторожевую службу и военную защиту пограничья. В царствование Анны Иоанновны, в соответствии с «Решительными пунктами» Даниила Апостола, земли стали предоставляться преимущественно выходцам из Правобережной Украины, находившейся под властью Речи Посполитой, желавшим получить свободные земли.

История и демографический аспект 
Основные черты этнической структуры населения территории современной Белгородской области сформировались ещё в XVII—XVIII столетиях и оставались таковыми вплоть до рубежа 1920-30-х гг.. В процессе заселения севера Слобожанщины в регион направлялись два примерно равных по величине этнических потока: русский — с севера, с территорий нынешних областей Центральной России, и украинский — с запада, прежде всего, с правобережных регионов Украины. Прибывая на территорию Белгородчины, русские и украинцы осваивали и заселяли новые земли практически не образуя общих поселений, за исключением некоторых крупных городов-крепостей. Как отмечал Д. И. Багалий «взаимодействие и модификация великорусов и малорусов были крайне незначительны в пределах Слободской Украины … в силу того, что жили они в разных селениях и редко смешивались друг с другом путём браков».

Существенные различия отмечались и в социальном составе колонизационных потоков. Среди русских в XVI—XVII вв. преобладали «служилые люди» (позже ставшие основой сословия однодворцев), а в XVIII — начале XIX — крепостные крестьяне, переводившиеся целыми поселениями для освоения дарованных или приобретённых земель. Украинская колонизация, напротив, имела вольный, практически никем не организованный характер, а среди переселенцев преобладало казачество и свободное крестьянство.

Академик Багалий заявлял, что при заселении Слобожанщины «борьба [между русскими и украинцами] происходила не редко, так как для неё была одна постоянно действующая причина — смешение на одной территории двух управлений (приказного-русского и малороссийского) и двух колонизационных типов». «Черкасы, как свободные выходцы из-за польского рубежа, пользовавшиеся правом вольного перехода, не хотели принимать на себя тех повинностей, которые несли великорусские служилые люди».

Позднее, уже в XVIII—XIX веке, с утратой стратегического значения приграничного региона, охранявшего рубежи Российского государства, украинское население Слобожанщины, состоявшее в значительной степени из казаков, утратило основную часть своих автономных прав, а крупнейший его социальный слой — крестьянство — и вовсе было закрепощено.

Соотношение восточнославянских идиомов в границах современной Белгородской области по переписи 1850 г. в Курской губернии:

Ко времени фиксации этно-национального состава населения территории современной Белгородской области в конце XIX века (перепись 1897 г.) и сразу после окончания гражданской войны (переписи 1920 и 1926 гг.), несмотря на более чем трёх вековое совместное проживание в регионе, два крупнейших этнических сообщества сохраняли основные черты национальной идентичности — язык, традиции, материальную культуру и т. д. Данное обстоятельство не отменяет и взаимного влияния русских и украинцев, проявляемое, прежде всего, в хозяйственных и бытовых вещах.

В XX веке развитие этно-национальной идентичности населения Белгородского региона (впрочем, описанные ниже тенденции в той же мере относятся и к Воронежскому и Курскому регионам) можно разделить на периоды. Первый — до 1930-х гг., когда в регионе продолжалось инерционное развитие двух этнических групп — русских и украинцев, как народов, живущих в тесном хозяйственном и экономическом контакте, однако воспроизводящих в своих сельских общинах этническую идентичность. Например, как отмечает Л. Н. Чижиковой: «Невест и женихов предпочитали выбирать в пределах своего села. Но в том случае, если не могли подыскать невесту в своём селе, украинцы ездили сватать в украинские сёла, как бы далеко они не были расположены, а русские — в сёла, населённые русскими».

В границах Белгородской области по переписи 1897 г. население разговаривало на двух наречиях: великорусском и малорусском. Из указанной переписи в советской идеологии этнического обособления народов России был сделан вывод, что на территории сегодняшней Белгородской области русских проживало — 673 166 человек, украинцев — 439 926 человек:

В период с 1897 г. по 1926 г. соотношение русского и украинского населения на территории современной Белгородской области, несмотря на выпавшие на эти годы тяжелейшие потрясения, практически не изменилось: русские — 56 % в конце XIX вв. и 58 % — в 1926 г., украинцы соответственно — 44 % и 42 %.

В первые годы советской власти в регионе сохраняется устоявшийся веками характер территориального проживания двух общин: русские доминируют в северной части современной Белгородской области и в большинстве городов — Белгороде, Старом Осколе, Валуйках, а украинцы в прилегающих к УССР западных, южных и восточных уездах, а также в некоторых городах и крупных посёлках — Короче, Борисовке, Бирюче, Чернянке, Великомихайловка.

На 1920-е годы приходится период «коренизации», когда согласно принципам равенства всех народов и интернационального характера советского государства, в районах с преобладающим украинским населением делопроизводство и язык обучения были переведены с русского на украинский. Поскольку результаты переписи населения 1926 г. показали преобладание украинского населения на территории 11 современных районов Белгородской области (Алексеевский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровенский и Чернянский), то и практика «коренизации» административного аппарата и системы образования охватила практически половину территории нынешней Белгородской области.

Национальный состав административных единиц на территории современной Белгородской области по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г.

Литература 

 Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века — 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса. Институт российской истории РАН. — Москва: Наука, 2006. — 658 с. ISBN 5-02-033991-1
 
 Богуславский В. В. Слободская Украина // Славянская энциклопедия. XVII век: в 2 томах. — М.: Олма-Пресс, 2004. — Т. 2 (Н — Я). — С. 362—363. — ISBN 5-224-03660-7.

Примечания 

Украинцы в России
Население Белгородской области